Melita – nome di persona femminile
 Melita – tragedia di Pierre Corneille
 Melita – nome romano dell'isola di Malta
 Melita – nome romano e italiano antico dell'isola di Meleda
 Melita – comune del Canada